Къмюнити Шийлд 2018 е 96-о издание на турнира Къмюнити Шийлд.

Срещата се играе между шампиона на Англия за сезон 2017/18 Манчестър Сити и носителя на ФА Къп за сезон 2017/18 Челси, който побеждава на финала Манчестър Юнайтед с 1:0.

Манчестър Сити спечели този мач след два гола на Серхио Агуеро, който също така беше избран за играч на мача.

На заден план 
Последното участие на Манчестър Сити е през 2012 г., когато печели именно срещу Челси с 3:2. Челси играят за 13-и път в турнира.

Детайли

Вижте също 
 Английска висша лига 2017/18
 ФА Къп 2017/18

Източници 

2018
Футболни суперкупи през сезон 2017/18
Турнири по футбол в Лондон
ФК Манчестър Сити
ФК Челси